Le championnat du Royaume-Uni de snooker 2012 est un tournoi de snooker professionnel qui se déroule du  au  au Barbican Centre de York, Angleterre. C'est la trente-sixième édition et le cinquième tournoi classé de la saison 2012-2013 de snooker.

Faits marquants 
Deux breaks maximum ont été réalisés en qualification : l'un par Jack Lisowski, l'autre par Andy Hicks. Seul Lisowski s'est ensuite qualifié pour le tournoi final.

Judd Trump, le champion en titre, n°1 mondial et grand favori du tournoi, est éliminé dès le premier tour par Mark Joyce,  mondial pourtant mené 5-2.

Mark Williams, double champion du monde, admet après sa défaite au premier tour contre Mark King réfléchir à l'éventualité de prendre sa retraite : .

Ce tournoi a également vu la première victoire sur le circuit professionnel de Luca Brecel à 17 ans et 271 jours.

John Higgins réalise le septième break maximum de sa carrière, au deuxième tour contre Mark Davis. Il perd malgré cela le match 6-5.

Dotation

Tableau final

Première partie

Deuxième partie

Finale

Centuries du tableau final (33) 

 147, 116 John Higgins
 134, 101 Ali Carter
 131, 121 Marco Fu
 131, 104, 102 Stephen Maguire
 130, 122, 105 Shaun Murphy
 129, 127, 112, 105, 100 Neil Robertson
 121, 106, 105, 103, 101 Mark Selby
 120 Stuart Bingham

 106, 103, 101 Mark Davis
 106 Ding Junhui
 105 Mark Williams
 104 Judd Trump
 103 Mark King
 102 Liang Wenbo
 101 Barry Hawkins
 100 Ryan Day

Références

Lien externe 
Site officiel de la WPBSA

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 2012
Sport en Angleterre en 2012
Événement sportif international en Angleterre